Die American League Championship Series 2021 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 15. und 22. Oktober 2021 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2021 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2021 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Houston Astros (West Division Champion, 95–67) gegen (4) Boston Red Sox (2. AL East, 92–70)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLWC 2021, ALDS 2021, NLDS 2021, NLCS 2021, World Series 2021

Die Postseason 2021 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Freitag, 15. Oktober 2021, 19:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 40.534

Spiel 2 
Samstag, 16. Oktober 2021, 15:20 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 41.476

Spiel 3 
Montag, 18. Oktober 2021, 20:08 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 37.603

Spiel 4 
Dienstag, 19. Oktober 2021, 20:08 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 38.010

Spiel 5 
Mittwoch, 20. Oktober 2021, 17:08 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 37.599

Spiel 6 
Freitag, 22. Oktober 2021, 19:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.718

Einzelnachweise 

2021
Baseball 2021
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Boston
Boston Red Sox
Houston Astros
Baseballwettbewerb